Симфония № 9 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 9 (Антонин Дворжак) („Из Новия свят“; 1893)
 Симфония № 9 (Лудвиг ван Бетховен) („Хорална“; 1824)
 Симфония № 9 (Антон Брукнер) (1896)
 Симфония № 9 (Густав Малер) (1910)
 Симфония № 9 (Волфганг Амадеус Моцарт) (1770)
 Симфония № 9 (Йозеф Хайдн) (1762)
 Симфония № 9 (Дмитрий Шостакович) (1945)
 Симфония № 9 (Франц Шуберт) (1826)